Camarinha — o nome comum da espécie Corema album.

Pessoas
Abelardo Camarinha - político brasileiro
Vinícius Camarinha - político brasileiro, filho de Abelardo

Outros
Estádio Municipal Leônidas Camarinha

Desambiguação